ITX est un sigle qui peut désigner :
 ITX (où ITX signifie Information Technology eXtended), un format de carte mère développé par VIA ;
 , un produit utilisé comme photoinitiateur dans l'impression.

Voir aussi 
   ou , une classe de train exploitée par Korail, le chemin de fer national de Corée du Sud